fluor, kémiai elem
 Fluor (rapper)
 fluor (hüvelyfolyás)